Le prix du Joueur letton de l'année est une récompense pour le meilleur joueur letton de football de l'année. Il est décerné par la Fédération de Lettonie de football.

Vainqueurs

Par joueur

Références 

Palmarès de football
Football en Lettonie